Der Sieger – film del 1914 diretto da William Wauer
 Der Sieger – film del 1921 diretto da Walter Ruttmann
 Der Sieger – film del 1932 diretto da Hans Hinrich e Paul Martin